Termenul Kira se poate referi la:

 Light Yagami, protagonist al anime-ului Death Note, cunoscut și după acest pseudonim, preluat din cuvîntul englez killer - ucigaș.
 Kira (nume de naștere), de regulă predominant în țările asiatice.
 Kira, Aichi, oraș din Japonia.
 M'Kira, oraș din Algeria, Tizi Ouzou.
 Kira (supermodel), născută în 1988, de origine rusă, de asemenea gimnastă olimpică.
 Kira Kiralina, film mut sovietic, 1927, regia: Boris Glagolin.
 Kira to Kaiketsu! 64 Tanteidan, joc video pentru Nintendo 64.